Kalarasch ist der Familienname folgender Personen:

 Gleb Wladislawowitsch Kalarasch (* 1990), russischer Handballspieler, Sohn von Wladislaw Kalarasch
 Wladislaw Kalarasch (* 1968), russischer Handballspieler